Кожак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кожак — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Кожак — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.

Франция 
 Кожак — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна.